Abu Kebîr kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Markaz Abū Kabīr, region, Ash-Sharqiyya, 
 Abu Kabir, ort, Ash-Sharqiyya, 

Robotskapade Egyptenförgreningar